YMS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto M.B. Rengifo di Yurimaguas (Perù)
 yms – codice ISO 639-3 della lingua misia